Synichotritia är ett släkte av kvalster. Synichotritia ingår i familjen Synichotritiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Synichotritia